Суперкубок Німеччини з футболу 2011 — 2-й розіграш турніру після його відновлення (17-й розіграш, враховуючи офіційні та неофіційні матчі турніру).  Матч відбувся 23 липня 2011 року між чемпіоном Німеччини  «Боруссією» (Дортмунд) та та володарем кубка Німеччини «Шальке 04».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

Німеччина
2011
2011 у німецькому спорті